Als Negativpreis bezeichnet man
 eine Antiauszeichnung oder Antiehrung, siehe Liste von Negativpreisen
 einen Negativpreis (Wirtschaft), den nicht der Käufer, sondern der Verkäufer zahlt